Degenhorn ist der Name folgender Berge:

 Großes Degenhorn, 2946 m, Villgratner Berge in Osttirol
 Kleines Degenhorn, 2849 m, Villgratner Berge in Osttirol